«Breathe» («Дыши») — 11-й сингл британского электронного коллектива The Prodigy. Второй сингл с альбома The Fat of the Land. Песня заняла 1-е место во многих хит-парадах.

Характеристика 
Основную вокальную партию исполнил Кит Флинт. Песня представляет собой сочетание вокала, мерных ударов гитар и канонады «фирменной» электроники Лайама Хоулетта.

Сингл 
Как и Firestarter, Breathe имеет инструментальную версию. Также на сингле присутствует мощный би-сайд The Trick — довольно своеобразный эксперимент Лайама и попытка создать сочетание дрожащих фортепианных звуков и глубоких басов.

Список композиций 
 Breathe (edit) (03:59)
 Their Law (featuring PWEI) (live at Phoenix Festival '96) (05:24)
 Poison (Live at the Tourhout & Werchter Festival '96) (05:16)
 The Trick (04:25)

Клип 
В клипе для «Вreathe» Уолтер Стерн снова сумел создать подходящую атмосферу паранойи и тревоги. Кит и Максим находятся по разные стороны стены, разделяющей комнату, при этом Кит пытается проломить её, чтобы наброситься на Максима, который, когда бы камера ни задерживалась на нём, испепеляет её своими кошачьими линзами и при этом порочно усмехается. Затем вся группа предстает перед зрителем в заброшенной грязной комнате: некоторые предметы, вопреки законам гравитации, стоят на потолке. Эта картинка прерывается крупным планом сороконожки, медленно ползущей по полке с антикварными книгами. Также в тёмных углах комнаты прячется крокодил. Клип стал идеальной иллюстрацией песни, содержащей бесконечную череду призрачных видений, таинственных, пугающих, врезающихся в память.

Принятие песни 

Реакция критиков на «Вreathe» была благоприятной. Похвалу музыкальной прессы можно было предугадать почти с точностью, однако «The Prodigy» начала фигурировать в материалах национальной прессы, причём не в том виде, как в статье «Мейл он санди». Теперь о «The Prodigy» писали как о некоем феномене британской музыки, новаторской альтернативе засилью традиционного
«папиного рока», заполнившего эфир. В особенности привлекал внимание Лайам, подлинный талант, чья музыка не только превосходно отражала настоящее, но и указывала путь в будущее. В своей рецензии на «Вreathe» газета «Гардиан», в частности, писала: «Лайам Хоулетт, один из великих музыкальных вундеркиндов, просто не может не сочинять удивительные песни».

Сингл, украшенный великолепно-насмешливым тягучим вокалом Кита, ещё раз доказал, что группа была, конечно, же «электронными панками», как её определяли сами участники. Её музыка и стиль поведения концентрировали в себе нигилистическое настроение панка, о чём Лайам сказал так:
«Панк-рок — это образ жизни. Наш образ жизни можно описать примерно так: „Вот мы, независимо от того, хотите вы, блин, этого или нет“. Если это панк-рок, значит, мы — панк-рок».

Чарты и сертификаты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификаты

Примечания 

Синглы The Prodigy
Песни 1996 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы XL Recordings
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции